Sauerampfer steht für:

 Wiesen-Sauerampfer
 Kleiner Sauerampfer